

Codici
UNN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ranong (Thailandia)

Onomastica
Unn – forma norvegese del nome proprio di persona islandese femminile Unnur